Cuthbert ist ein männlicher Vorname, Familienname und der Name mehrerer Orte.

Vorname:

 Cuthbert von Canterbury († 760), Erzbischof von Canterbury
 Cuthbert von Lindisfarne (um 635 – 687), Bischof von Lindisfarne
 Cuthbert Alport, Baron Alport (1912–1998), britischer Politiker der Conservative Party
 Cuthbert Butler (1858–1934), englischer Historiker, Benediktiner und Abt im Kloster Downside
 Cuthbert Strachan Butchart (1876–1955), schottischer Profi-Golfspieler

 Cuthbert Christy (1863–1932), britischer Arzt und Zoologe
 Cuthbert Grant (1793–1854), kanadischer Métis-Führer
 Thomas Cuthbert Harrison (1906–1981), britischer Formel-1-Rennfahrer
 Cuthbert Hurd (1911–1996), US-amerikanischer Computerunternehmer, Manager und Angewandter Mathematiker
 Cuthbert Ottaway (1850–1878), englischer Fußballspieler
 Cuthbert Sebastian (1921–2017), Generalgouverneur von St. Kitts und Nevis
 Cuthbert Tunstall (1474–1559), englischer Bischof von Durham

Familienname:

 Alex Cuthbert (* 1992), englischer Rugby-Union-Spieler
 Alfred Cuthbert (1785–1856), US-amerikanischer Politiker
 Betty Cuthbert (1938–2017), australische Leichtathletin
 Elisha Cuthbert (* 1982), kanadische Schauspielerin
 Erin Cuthbert (* 1998), schottische Fußballspielerin
 Hazel Cuthbert (1886–1952), britische Kinderärztin, siehe Women’s Hospital Corps
 John Alfred Cuthbert (1788–1881), US-amerikanischer Politiker
 Juliet Cuthbert (* 1964), jamaikanische Leichtathletin
 Ross Cuthbert (1892–1970), britischer Eishockeyspieler

Orte:

 Cuthbert (Georgia) ist der Verwaltungssitz des Randolph County im US-Staat Georgia
 eine Stadt in Texas, siehe Cuthbert (Texas)
 eine Stadt in Georgia, siehe Cuthbert (Georgia)
 ein Stadtteil von Albany, siehe Cuthbert (Western Australia)